Sestelos puede hacer referencia a:
Sestelos (Carnota), lugar de la parroquia de Lira, concello de Carnota.
Sestelos (Villamarín), lugar de la parroquia de Río, concello de Villamarín.